Ры́бница (, в 1920—30-е годы также ; ) — город в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, расположен на левом берегу реки Днестр, у её притока — реки Рыбницы, в 110 км от Кишинёва и 120 км от Тирасполя. В 14 км от Рыбницы — граница с Украиной. Административный центр Рыбницкого района ПМР.

История 
Первые сведения о поселении на территории города относятся к первой половине XV века. Одно из первых упоминаний о Рыбнице относится к 1628 году, когда этот населённый пункт был обозначен на карте Великого княжества Литовского и Польского королевства. Во время восстания Богдана Хмельницкого в 1648-1657 годах ближайшая территория была включена в состав Гетьманщины.

Существует несколько версий о происхождении названия города. По одной из них, оно произошло от названия одноимённой реки Сухая Рыбница, в устье которой при впадении её в Днестр и было основано поселение. По второй — названо по имени боярина Рыдвана, который дослужившись у турок до полковника, «вспомнив жирную свинину своих мест» — решает бежать на левый берег Днестра, под руку польского короля. Вскоре возводится деревянная крепость и возникает поселение под названием Рыдванец. Об этом факте упоминается в книге турецкого путешественника Эвлия Челеби, побывавшего в этих краях с армией в 1656—1657 годах. Местные жители разводили рыбу в перегороженных водоёмах вдоль речки Рыбницы. Один пруд находился в районе Пушкина, второй — на Заречной, а третий — в зоне отдыха. Они поочерёдно выпускали воду, собирали рыбу и продавали её заезжим купцам. Вот так незаметно и переименовали купцы Рыдванец в Рыбницу. Данный населённый пункт входил в состав Польского королевства.

В 1793 году в результате второго раздела Речи Посполитой, эта территория отошла России, а с 1797 года и до Октябрьской революции Рыбница входила в состав Молокишской волости Балтского уезда Подольской губернии. В конце XIX века через город была проведена железная дорога. С 1893 года на Днестре устанавливается регулярное судоходство. В 1898 году здесь построили первый в Подольской губернии сахарный завод с электрогенераторной установкой.

В 1918 году Рыбница была в составе Украинской державы.
А в 1924 году Рыбница стала посёлком городского типа и районным центром Молдавской АССР. В 1926 году в Рыбнице проживало 9,4 тыс. жителей (38,0 % — евреи, 33,8 % — украинцы, 16,0 % — молдаване). В 1928 году открыт филиал Киевского горного института. 20 октября 1938 года Рыбница приобретает статус города. В 1941—42 годах румынскими и немецкими оккупантами было зверски замучено остававшееся еврейское население Рыбницы. На месте расстрелов 500 рыбничан установлен мемориальный знак.

19 декабря 1962 года город Рыбница отнесён к категории городов республиканского подчинения Молдавской ССР.

В период существования Молдавской ССР в городе построены комбинаты: сахарно-спиртовой, винодельческий, хлебопродуктов, цементно-шиферный, металлургический и др., заводы: железобетонных конструкций и строительных деталей, насосный, маслодельный и др., трикотажно-бельевая фабрика.

В 1990 году часть восточных территорий республики в одностороннем порядке объявила о создании Приднестровской Молдавской Республики, в которую была включена и Рыбница.

Экономика 
Рыбница имеет выгодное транспортно-географическое положение. Город расположен на левом берегу Днестра и отделён от реки бетонной дамбой. Возле города находится крупное водохранилище. В окрестностях расположены значительные запасы полезных ископаемых — сырья для производства стройматериалов.

Рыбница — крупный производственный и промышленный центр. В городе работают 408 предприятий, из них 64 — государственные, 43 — муниципальные, 254 — общества с ограниченной ответственностью и частные фирмы. Здесь расположен и старейший (с 1898 года) в Приднестровье и Молдавии сахарозавод (не действует с 2003 года), спиртзавод, металлургический и цементно-шиферный комбинаты, завод центробежных насосов. После строительства водохранилища и затопления нижней части города центр перепланирован, и сейчас в городе преобладают многоэтажные здания. Действует пристань и железнодорожная станция. Возле водохранилища с 1955 года расположена зона отдыха.

Молдавский металлургический завод (ММЗ) пущен в строй в 1985 году, ныне он выпускает 1 млн тонн стали и 1 млн тонн проката в год, здесь работают 3000 человек. Завод награждён Бриллиантовой и Золотой звёздами за качество продукции. Объём производства завода — около 276 млн долларов (52 % от всего объёма производства ПМР и 65 % экспорта), его доля в бюджете ПМР — 15,5 % (22,2 млн дол.).

Объём производства всех остальных предприятий города составляет около 10 млн дол. или вместе с ММЗ — 286 млн дол. (54 % от производства ПМР). Для сравнения: Тирасполь — 177 млн дол. (33,5 %), Бендеры — 43 млн дол. (8 %).

Награды 
 Орден Почёта (19 ноября 2008 года) — за большой вклад жителей города Рыбница в развитие и укрепление экономического, социального и культурного потенциала Приднестровской Молдавской Республики, сохранение исторического наследия и традиций и в связи с 380-летием Президентом Приднестровской Молдавской Республики.
 Орден «Трудовая слава» (11 ноября 2003 года) — за большой вклад жителей города Рыбница в становление и развитие экономического, социального и культурного потенциала Приднестровской Молдавской Республики и в связи с 375-летием со дня основания города Рыбница.

Население 
В 2004 году в городе было 53,6 тыс. жителей, из них: 46,4 % — украинцы, 21,9 % — русские, 21,0 % — молдаване, а в 2010 году в Рыбнице проживало уже 50,1 тыс. человек.

Численность населения города по состоянию:

на 1 января 2020 года — 43 987 жителей;

на 1 января 2019 года — 44 400 жителей;

на 1 января 2014 года — 47 949 жителей.

Национальный состав города (по переписи 2004 года):

Транспорт 

Основной вид транспорта — автомобильный. Также действует железная дорога.

Существовала грузовая канатная дорога через Днестр, связывавшая Рыбницу с молдавским селом Чорна. Дорога была демонтирована в сентябре 2014 года.

Социальный сектор 
В сфере образования функционируют 12 школ, 1 учебное заведение начального и среднего профессионального образования (ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум») и 3 высших учебных заведения, в том числе: филиал Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шевченко, филиал Северо-Западного заочного технического университета г. Санкт-Петербурга (закрыт) и консультационный пункт Тираспольского филиала «Московской академии экономики и права».

Развитие физической культуры и спорта обеспечивают 4 детско-юношеские спортивные школы, 150 спортивных сооружений, в том числе 37 спортивных залов, 2 плавательных бассейна и 92 плоскостных спортивных сооружения.

В Рыбнице выходят три русскоязычные городские газеты — официальная «Новости» (тираж 2500 экз.), независимые «Добрый день» и «Добрый вечер» (тираж — по 6500 экз.). Здесь же издаётся республиканская газета «Гомін» на украинском языке (тираж — 2000 экз.).

В городе имеются 2 гостиницы: «Тирас» на 250 мест и «Металлург» на 50 мест, много ресторанов и кафе. В нижней части города на берегу Днестра расположился санаторий-профилакторий ММЗ.

В 1975 году был сооружён мемориал Воинской Славы высотой 24 метра (автор проекта В. Меднек). Два спаренных железобетонных пилона облицованы белым мрамором, у подножия на 12 гранитных плитах высечены имена освободителей города и района (отреставрирован в 2010 году). В лагере для военнопленных нацисты уничтожили 2700 советских воинов, в мае-июне 1943 года были выселены под Очаков около 3000 украинцев-рыбничан, около 3000 человек умерло от тифа в еврейском гетто и более 4000 рыбничан пали на фронтах Великой Отечественной войны — таковы потери небольшого приднестровского города.

Также в Рыбнице, чуть ниже мемориала Воинской Славы, построен памятник Защитникам Отечества. Монумент установлен в память о приднестровцах, погибших при защите республики в 1992 году, и воинах-афганцах, павших при исполнении интернационального долга. Памятник открыли 1 августа 2017 года, в День памяти и скорби по погибшим защитникам Приднестровья. Средства на строительство монумента собирали городские учреждения и жители города. На облицованной гранитом восьмиметровой стеле размещены знак Боевого братства, лавровая ветвь и надпись «Вечная слава». По периметру памятника установлено 40 мемориальных плит с именами погибших героев (в вооружённом конфликте с Молдавией в 1992 году погиб 31 рыбничанин; с 1979 по 1989 год 9 уроженцев Рыбницы погибли в Афганской войне).

Главной нынешней достопримечательностью города стал Михайло-Архангельский собор — самый большой в Приднестровье и Молдавии, он строился около 15 лет и открыт 21 ноября 2006 года. Колокола размещены на третьем ярусе, в центре — большой колокол «Благовест», вокруг него ещё 10 колоколов, самый маленький из которых весит всего 4 кг. Колокола для соборной звонницы отливали в Московском акционерном обществе «Литэкс».

Помимо самого Михаило-Архангельского собора, способного одновременно вместить около 2 тысяч прихожан, на территории храмового комплекса будет построен большой, в три этажа, приходской дом, где разместятся библиотека, столовая, приходская школа и покои настоятеля.

Окрестные достопримечательности 

Ущелье Калаур в Рашково
После победы литовского князя Ольгерда на речке Синюхе, Подолия была отдана его племяннику Фёдору Кориатовичу. Он и распорядился над тесным ущельем за поворотом реки, на границе Литвы и Молдавии построить замок Калаур, который к концу XIV века был полностью готов. Во время женитьбы сына Б. Хмельницкого — Тимоша и дочери молдавского господаря В. Лупу — Руксанды молодожёны получают этот замок в подарок от Б. Хмельницкого, но до наших дней он не сохранился. О польском присутствии расскажет нам старинный костёл святого Каэтана в Рашкове, построенный в 1749 году (барокко) польским магнатом Станислав Любомирский (1704—1793). Две башни декорированы пилястрами ионического и тосканского ордера. Ст. Любомирский с 1764 года становится брацлавским воеводой, его резиденцией был Шаргород, но множество дворцов принадлежит Любомирским по всей Польше (Варшава, Жешув, Пшемысль). О былой славе Рашкова в средние века рассказывают найденные здесь клады татарских серебряных и шведских монет, а также развалины огромной синагоги с потайной лестницей в стене.

 Природный заповедник и Троицкий монастырь в Сахарне

Природный заповедник «Сахарна» находится на правом берегу Днестра в 10 км от города, включает в себя ущелье, длиной 5 км и глубиной 170 метров, множество источников и лесной массив с преобладанием дуба, граба, акации площадью 670 гектаров. Ручей Сахарна на своём пути образует 22 водопада, самый большой из которых низвергается с четырёхметровой высоты. Крутые склоны изрезаны оврагами, а ранним утром ущелье укутывает туман и, как гласит легенда, человек может исчезнуть в нём навсегда.

Троицкий монастырь (1776 г.) спрятался в ущелье и расположен как бы в большой раковине. В начале XIII века в 15-метровой скале была высечена Благовещенская церковь, в которой проживали монахи-отшельники и теперь там находятся мощи святого Макария. В верхнем дворе в 1821 году выстроена летняя Троицкая церковь — в интерьере впечатляет купол на высоком барабане. А там, где по преданию когда-то ступала нога Девы Марии и остался её отпечаток, ныне выстроена часовня.

Успенский скальный монастырь в Цыпово

Высечен в гигантском утёсе, это наиболее значительный из скальных комплексов, находится в 20 км южнее Рыбницы на правом берегу Днестра. Средняя часть монастыря появилась в средние века и имела систему защитных ходов, к небольшим кельям вела узкая тропинка над пропастью, защищая обитателей от лихих пришельцев. Пещеры вырубались с растущих поблизости деревьев и, когда деревья срубались, вход в пещеры был возможен только по верёвочным лестницам, которые в случае опасности поднимались наверх. В конце XVIII века, угроза набегов миновала, подходы были улучшены, расширены кельи и создано помещение церкви. «Весь упрятанный в скале, монастырь с Днестра выглядит белеющим посреди горы массивом известняка с тёмными проёмами окон. В различное время дня он разнолик: необычайно живописен утром, когда расцвеченный восходом фасад с пятидесятиметровой высоты перекликается со своим двойником в речной глади. Графически чётко рисуется в лучах полуденного солнца, отмеченный резкими тенями от нависающих глыб камня. Поэтичен вечером, когда таинственно блёклый, едва различимый на затенённой горе, вместе с нею неясным отражением падает в воды Днестра». (Д. Гоберман)

Почётные граждане 
 Согласно официальному сайту. Обновлено 8 февраля 2017 года'

 Бабарыкин, Виктор Николаевич
 Камышников, Пётр Иванович
 Козлова, Надежда Герасимовна
 Фомин, Анатолий Павлович
 Яблонский, Иван Антонович
 Бондаревская, Наталья Даниловна
 Брозницкий, Николай Иванович
 Клищевский, Захар Авдеевич
 Корсак, Михаил Михайлович
 Мамалыга, Иван Алексеевич
 Марченко, Нина Петровна
 Попов, Никодим Хрисантович
 Шурпа, Андрей Авксентьевич
 Черненко, Иван Петрович
 Чеботарь, Ефим Карпович
 Гончарук, Борис Иванович
 Терешин, Юрий Павлович
 Власюк, Ефим Алексеевич
 Белитченко, Анатолий Константинович
 Палагнюк, Борис Тимофеевич
 Гончар, Владимир Александрович
 Клементьев, Василий Александрович
 Платонов, Юрий Михайлович
 Сердцев, Николай Иванович
 Желтов, Михаил Михайлович
 Бордиян, Никита Юрьевич

Города-побратимы 
  Винница (Украина)
  Голая Пристань (Украина)
  Дмитров (Россия)

Улицы 
В связи с сильнейшим наводнением 1963 года исторический центр города был разрушен. На прежнем месте осталась лишь одна улица. До начала 80-х годов XX века вся последующая застройка города велась в верхней части.

Примечания

Топографические карты

Ссылки 

 
 Официальный сайт Государственной администрации города Рыбницы и Рыбницкого района
 Информационно-развлекательный портал города Рыбница
 Карта Рыбницы и окрестностей

 
Рыбницкий район
Города на Днестре
Города Приднестровской Молдавской Республики